Samsung SGH-X450 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Motorola V180
 Pantech G700
 Pantech PG-1000s
 Pantech PG-1500
 Siemens CF62

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

X
Мобільні телефони, представлені в 2003 році